Beaulieu kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Beaulieu-sur-Sonnette, departementet Charente i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Beaulieu-sur-Oudon, departementet Mayenne i regionen Pays-de-la-Loire, 
 Beaulieu-sur-Mer, departementet Alpes-Maritimes i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
 Beaulieu-sur-Layon, departementet Maine-de-Loire i regionen Pays-de-la-Loire, 
 Beaulieu-sur-Dordogne, departementet Corrèze i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Beaulieu-sous-Parthenay, departementet Deux-Sèvres i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Beaulieu-sous-la-Roche, departementet Vendée i regionen Pays-de-la-Loire, 
 Beaulieu-lès-Loches, departementet Indre-et-Loire i regionen Centre-Val de Loire, 
 Beaulieu-les-Fontaines, departementet Oise i regionen Hauts-de-France, 
 Beaulieu, Calvados, Basse-Normandie, 
 Beaulieu, Puy-de-Dôme, Auvergne, 
 Beaulieu, Isère, Rhône-Alpes, 
 Beaulieu, Ardèche, Rhône-Alpes, 
 Beaulieu, Hérault, Languedoc-Roussillon, 
 Beaulieu, Nièvre, Bourgogne, 
 Beaulieu, Orne, Basse-Normandie, 
 Beaulieu, Cantal, Auvergne, 
 Beaulieu, Côte-d'Or, Bourgogne, 
 Beaulieu, Indre, Centre, 
 Beaulieu, Haute-Loire, Auvergne, 
 Beaulieu-en-Argonne, Lorraine, departementet Meuse,

Irland 

 Beaulieu House, ort, Leinster, Lú,

Storbritannien 

 Beaulieu, Hampshire, ort,

USA

 Beaulieu, Minnesota, ort,